Master file table
Managed file transfer
Micro-Four Thirds